Перейма — село Балтського району Одеської області.
 Перейма — річка в Тернопільській області, притока Серету.
 Перейма — колишній хутір у Буданівському районі (тепер частина Теребовлянського) Тернопільської області, знятий з облікових даних

 Ака Клим-Перейма (1927—2013) — українська художниця, скульпторка та писанкарка.

Див. також 
 Томболо (перейма)

Посилання